Abraham Verhoeven – editore e giornalista belga
 Jeroen Verhoeven – calciatore olandese
 Jorg Verhoeven – arrampicatore olandese
 Michael Verhoeven – regista, sceneggiatore e attore tedesco
 Nico Verhoeven – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada olandese
 Paul Verhoeven – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore olandese
 Paul Verhoeven – regista e attore tedesco
 Pete Verhoeven – ex cestista statunitense
 Rico Verhoeven – kickboxer olandese